Потушня́к — українське прізвище.

Відомі носії прізвища
 Потушняк Федір Михайлович ( 1910 —  1960) — український письменник, етнограф, археолог.
 Потушняк Михайло Федорович ( 1946 —  2009) — український археолог, історик та етнограф. Син Федора Потушняка.

Українські прізвища